Шапюи́, Шаппюи́ ():

 Шапюи, Андре (1879—1940) — французский актёр и режиссёр.
 Шапюи, Грегуар-Жозеф (1761—1794) — бельгийский общественный деятель, политик, философ.
 Шапюи, Жан Жозеф (1765—1864) — брюссельский краснодеревщик эпохи ампира.
 Шапюи, Клод (1500—1575) — французский поэт.
 Шапюи, Фелисиен (1824—1879) — бельгийский врач, геолог, ботаник и энтомолог.
 Шаппюи, Шариль (род. 1992) — тайский профессиональный футболист.
 Шапюи, Эсташ (ок. 1490—1556) — имперский посол к королю Англии Генриху VIII.

 Составные фамилии
 Лами-Шаппюи, Джейсон (род. 1986) — французский двоеборец, олимпийский чемпион 2010 года.